KVB designe :
 Contrôle de vitesse par balises, équipement de sécurité utilisé par la SNCF
 Kölner Verkehrs-Betriebe, la société de transports de Cologne
 The KVB, groupe de rock britannique